Запсельский сельский совет () — входит в состав
Кременчугского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Запселье.

Населённые пункты совета 
 
 с. Запселье 
 с. Крамаренки 
 с. Степовка

Примечания